Арсикольяр ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Торрихос. Занимает площадь 31 км². Население — 779 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 27 км.

Покровителем города считается Нуэстра Сеньора де ла Виситасион.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Datos sobre el municipio

Муниципалитеты Толедо